Мизинов — русская фамилия.

 Мизинов, Михаил Петрович (1918—1969) — Герой Советского Союза, полковник.
 Мизинов, Николай Михайлович (1899—1960) — советский партийный и государственный деятель.
 Мизинов, Порфирий Иванович (1855—1910) — журналист, библиограф, краевед Ярославской губернии.
 Мизинова, Лидия Стахиевна (1870—1939) — русская певица, актриса, переводчица, близкий друг А. П. Чехова.